50-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 2 до 28 квітня 1983 року в Москві.
 Головний суддя: Сало Флор.

Турнірна таблиця

Література 
 Бюллетень Центрального шахового клуба СССР. №№9—12 (255—258), «Московская правда», 1983.

Чемпіонати СРСР із шахів
1983 у шахах
Квітень 1983
1983 у Москві